У турнірі команд першої ліги чемпіонату України брали участь 18 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що піднялися з другої ліги.

Перед початком сезону команда «Поділля» мала назву «Красилів-Оболонь» і представляла Красилів, команда «Нафком» мала назву «Нафком-Академія» і представляла Ірпінь, команда «Нафтовик-Укрнафта» мала назву «Нафтовик».

22 березня 2005 року Постановою Бюро ПФЛ за повторну неявку на гру і несплату заявкового внеску команда «Полісся» виключена зі змагань.

31 травня 2005 року команда «Спартак-Горобина» змінила назву на «Спартак».

Підсумкова таблиця 

|}

Після першого кола команда «Полісся» знялася зі змагань і в решті матчів їй зараховані технічні поразки −:+.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга 2004/2005 на офіційному сайті ФФУ
 Перша ліга 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва
 Перша ліга 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2004/2005 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: друга ліга
 Кубок України з футболу 2004—2005

2004 у футболі
2005 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті